Михаэлис (Michaelis) — фамилия:

 Михаэлис, Вильям (1871—1948) — немецкий вице-адмирал.
 Михаэлис, Георг (1857—1936) — немецкий юрист и политический деятель.
 Михаэлис, Иоанн Генрих (1668—1738) — немецкий филолог, востоковед и протестантский богослов.
 Михаэлис, Иоганн Давид (1717—1794) — немецкий востоковед и богослов; сын .
 Михаэлис, Евгений Петрович (1841—1913) — русский учёный, краевед, политический ссыльный.
 Михаэлис, Иосиф (Josephus Michelius) — голландский алхимик.
 Михаэлис, Леонор (1875—1949) — немецкий биохимик, основоположник кинетики ферментативных процессов.
 Михаэлис, Лиане (род. 1953) — восточногерманская гандболистка, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1976 года, двукратная чемпионка мира.
 Михаэлис, Отто (1826—1890) — немецкий экономист и политик.
 Михаэлис, Софус (1865—1932) — датский поэт.

 Михаэлис, Людмила Петровна (в замужестве — Шелгунова; 1832—1901) — переводчица, жена Н. В. Шелгунова.

См. также 
 Микаэлис

Примечания